

Geografia 
 Australia
 Midland – capoluogo della Città di Swan, Australia Occidentale
 Canada
 Midland – città della Contea di Simcoe, Ontario
 Stati Uniti d'America
 Midland – città della Contea di Sebastian, Arkansas
 Midland – città fantasma della Contea di Riverside, California
 Midland – città della Contea di Cabarrus, Carolina del Nord
 Midland – CDP della Contea di Teller, Colorado 
 Midland – città della Contea di Haakon, Dakota del Sud
 Midland – città della Contea di Allegany, Maryland
 Midland – capoluogo della contea di Midland, Michigan
 Midland – charter township della Contea di Midland, Michigan
 Midland – villaggio della Contea di Clinton, Ohio
 Midland – borough della Contea di Beaver, Pennsylvania
 Midland – capoluogo della contea di Midland, Texas
 Midland  – census-designated place della Contea di Fauquier, Virginia
 Midland – census-designated place della Contea di Pierce, Washington
 Midland City – città della Contea di Dale, Alabama
 Central Heights-Midland City – census-designated place della Contea di Gila, Arizona

Altro 
 Midland F1 Racing – scuderia automobilistica di Formula 1
 Midland Group – gruppo russo-canadese proprietario della Midland F1 Racing
 Midland – casa di distribuzione britannica

 Midlands – regione dell'Inghilterra